40 Jahre steht für:
 40 Jahre (Böhse-Onkelz-Album), Boxset der Deutschrock-Band Böhse Onkelz
 40 Jahre (Polt/Well-Album), Album des Comedian Gerhard Polt 
 40 Jahre (Stern-Combo-Meißen-Album), Album der DDR-Gruppe Stern-Combo Meißen